Ірен ді Спілімберго (1538—1559) — італійська художниця епохи Відродження та поетеса.
 Ліно Енеа Спілімберго (1886—1964) — аргентинський живописець і графік.
 Хорхе Енеа Спілімберго (1928—2004) — аргентинський журналіст, поет, письменник і громадський діяч.

 Спілімберго — муніципалітет в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Порденоне.
італійські прізвища